Пантелей може да се отнася за:
 Пантелей - мъжко име с християнски произход, популярно в България и други православни страни;
 Пантелей - село в община Кочани, Северна Македония;
 Пантелей - градска община в Град Ниш, Сърбия;
 „Пантелей“ - български филм на режисьора Георги Стоянов от 1978 г.